Lorillard ist der Familienname folgender Personen:
 Catharine Lorillard Wolfe (1828–1887), US-amerikanische Kunstsammlerin und Philanthropin 
 Elaine Lorillard (1914–2007), US-amerikanische Philanthropin, Mitbegründerin des Newport Jazz Festivals
 Pierre Abraham Lorillard (1742–1776), US-amerikanischer Unternehmer, Gründer der Tabakwarenfabrik P. Lorillard and Company
 Pierre Lorillard II (1764–1843), US-amerikanischer Tabakwarenfabrikant, Sohn von Pierre Abraham Lorillard
 Pierre Lorillard III (1796–1867), US-amerikanischer Entwickler von Country Clubs, Enkel von Pierre Abraham Lorillard
 Pierre Lorillard IV (1833–1901), US-amerikanischer Tabakwarenfabrikant, Urenkel von Pierre Abraham Lorillard
 George L. Lorillard (1843–1892), US-amerikanischer Tabakwarenfabrikant, Urenkel von Pierre Abraham Lorillard

Lorillard ist außerdem die Bezeichnung für:

 Lorillard (Unternehmen), US-amerikanischer Tabakwarenhersteller
 Lorillard Snuff Mill, ältestes und denkmalgeschütztes Tabakwarenfabrikgebäude in den Vereinigten Staaten
 Lorillard River, ein Fluss in Kanada